Тодор Симеонов Гърнев е български политик, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация и на Българския земеделски народен съюз.

Биография 
Тодор Гърнев е роден в 1876 година в неврокопското село Либяхово, което тогава е в Османската империя. Баща му е възрожденският деец Симеон Гърнев, а брат му Георги Гърнев е фолклорист. Още като млад Тодор Гърнев влиза във ВМОРО и става привърженик на Яне Сандански. В 1913 година се установява в село Копривлен. Гърнев е основател и ръководител на местната земеделска дружба. Участва в конфликта на БЗНС с възстановената ВМРО и поддържа кореспонденция с Тодор Паница във Виена.

Арестуван е през май 1925 година при Дъбнишката акция на ВМРО, отведен в Дъбница, изтезаван е и изгорен жив в пещта на къщата на 24 май.

Родословие

Бележки 

Български политици (1918 – 1945)
Български политици от Македония
Дейци на БЗНС
Родени в Илинден
Български революционери от Македония
Дейци на ВМОРО
Санданисти
Жертви на Дъбнишката акция на ВМРО